Le patronyme néerlandais ou flamand Dhondt a une provenance incertaine, le mot hond signifiant chien en français, mais de Hont ou Honte étant également le nom de la Westerschelde, sa concentration initiale se situant d'ailleurs en Zélande. Le nom apparait pour le surplus surtout sur le territoire de l'ancien comté de Flandre, y inclus le Nord-Pas-de-Calais.

Il peut s'agir :
 d'un surnom, apparu comme insulte de mépris vis-à-vis d'un malfaiteur ou avare ;
 d'un soigneur ou éleveur de chiens, voire une personne ayant un chien, des chiens ayant servi comme animal de trait ;
 d'une personne provenant de l'Escaut occidental ;
 d'une personne habitant une maison à l'enseigne d'un chien ;

Le patronyme peut se décliner :
 avec ou sans l'article de (ou den), éventuellement abrégé à d''' (éventuellement accolé) ;
 le H- peut devenir muet et disparaître ;
 avec un -d, un -t ou un '-dt final ;
 la voyelle -o- peut muer en -ou-, voire -a- ;
 un suffixe génitif -s peut être accolé.

Variantes 
 Hond, Hondt
 Hont, D'Hont, Den Hont, De Hont
 Hand, den Hand
 D'Hond, D'Hondt, D'hondt, Dhond
 D'Houndt
 Dhonte
 Dont, Dondt
 Honts, Honds
 Ons

Patronyme 

Ghislain Dhondt (1889-1956), homme politique belge
Philippe Dhondt (°1965), auteur-compositeur-interprète et un animateur de radio français
Danny Dhondt, pongiste français des années 1960.
Edgard D'Hont (1861-1941) paysagiste de Chênée (Liège) voir www.edgarddhont.com

Notes

Patronyme néerlandais
Patronyme flamand